Mayisyan, comune armeno della provincia di Armavir
Mayisyan, comune armeno della provincia di Shirak